Михаил Фёдорович Мирчинк () — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1953).

Биография 
Родился  года в Москве.

В 1920—1930 годах учился на геолого-разведочном факультете Московской горной академии (МГА). Во время учёбы был откомандирован на практику на 2 года.

В 1930—1939 годах работал в АзИИ имени М. Азизбекова. В 1932—1939 годах занимал должность заместителя главного геолога Азнефти. В 1939—1942 годах руководил одним из секторов Азербайджанского отделения АН СССР.

С 1942 по 1946 годы был заместителем начальника геологического отдела Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР. С 1943 года преподавал в МНИ имени И. М. Губкина.

В 1947—1960 годах заведовал кафедрой геологии нефтяных и газовых месторождений.

Член-корреспондент АН СССР (23 октября 1953 года) по специальности «геология нефти».

В 1958—1970 годах занимал должность директора Института геологии и разработки горючих ископаемых АН СССР.

Умер 31 января 1976 года в Москве.

Семья 
 Старший брат — Мирчинк, Георгий Фёдорович (1889—1942) — геолог, академик АН Белорусской ССР.

Награды и премии 
 1944 — орден Трудового Красного Знамени
 1946 — орден «Знак Почёта»
 1948 — орден Ленина
 1949 — Сталинская премия второй степени за труд «Научные основы разработки нефтяных месторождений» (1948)
 1950 — Сталинская премия второй степени за открытие нового крупного нефтяного месторождения
 1951 — орден Ленина
 1966 — орден Трудового Красного Знамени
 1972 — орден Октябрьской революции
 1975 — премия имени И. М. Губкина

Членство в организациях 
 1941 — Член ВКП(б).
 1960 — Почётный член Болгарского геологического общества.

Память 
 Именем Михаила Фёдоровича Мирчинка было названо буровое судно, предназначенное для разведки месторождений нефти и газа на Дальнем Востоке.

Библиография 
Автор более 150 научных работ и монографий, в том числе 4 учебников.

Основная тематика работ — региональная геология нефтегазоносных областей различных регионов и разработка месторождений нефти.

 Научные основы разработки нефтяных месторождений / А. П. Крылов, М. М. Глоговский, М. Ф. Мирчинк [и др.] ; [Предисл. проф. д-ра А. Топчиева, с. 3-4] ; М-во нефт. пром-сти вост. районов СССР и М-во высш. образования СССР. Моск. нефт. ин-т им. акад. И. М. Губкина. - Москва ; Ленинград : Гостоптехиздат, 1948 (Ленинград : тип. "Кр. печатник"). - 416 с. : черт.; 25 см.

Примечания

Ссылки 

 Библиография М. Ф. Мирчинка в Информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.
 Мирчинк Михаил Фёдорович на gubkin.ru

Члены КПСС
Геологи СССР
Выпускники Московской горной академии